Soproni József (1913–?) olimpiai válogatott labdarúgó (1936)
 Soproni József (1930–2021) zeneszerző